San Đovani I ima više značenja:
 San Đovani I (Palermo)
 San Đovani I (Teramo)